Henry Zebrowski – attore e umorista statunitense
 Marcin Józef Żebrowski – compositore e musicista polacco
 Michał Żebrowski – attore polacco